Fenzi – famiglia fiorentina

Persone
 Carlo Fenzi (1823-1881) – politico italiano
 Emanuele Fenzi (1784-1875) – banchiere, imprenditore e politico italiano
 Enrico Fenzi (1939) – letterato ed ex brigatista italiano
 Giulio Fenzi (1920-...) – calciatore italiano
 Sebastiano Fenzi (1822-1901) – patriota, scrittore, poeta e banchiere italiano

Altro
 Palazzo Dardinelli-Fenzi – edificio di Firenze
 Villa Fenzi o Granatieri – dimora storica di Scandicci, città metropolitana di Firenze